Toponímia:
Colls:
Coll de les Obagues (Garcia): coll situat als municipis de Garcia (Ribera d'Ebre) i dels Guiamets (Priorat)
Muntanyes:
Coll de les Obagues (Godall): muntanya situada al municipi de Godall (Montsià)
Serres:
Coll de les Obagues (els Guiamets): serra situada al municipi dels Guiamets (Priorat)